Polydoros har flere betydninger:

 Polydoros (søn af Kadmos)
 Polydoros (søn af Priamos)